Erik Brandt kan syfta på
 Erik Brandt, skötte guvernörssysslorna för Hallands län 1653–1654
 Erik Brandt (modeskapare) (född 1943), dansk modeskapare
 Erik Brandt (målare) (1897–1947), norsk målare och grafiker
 Erik Brandt (politiker, 1884–1955), ledamot av första kammaren 1938–1943, socialdemokrat, Kopparbergs län
 Erik Brandt (politiker, 1905–1982), ledamot av andra kammaren/enkammarriksdagen 1941–1973, socialdemokrat, Örebro län
 Erik Brandt (redaktör) (1904–1977), chefredaktör för Sörmlandsposten, Gefle Dagblad och Grönköpings Veckoblad, folkpartist
 Erik Brandt (skulptör) (född 1937), dansk skulptör